Штейнга́уэр, Стейнха́уэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штейнгауэр, Иоганн (1704—1779) — латышский предприниматель XVIII столетия, социальный реформатор, религиозный активист, землевладелец.
  (род. 1970) — американский писатель.
  (1905—1987) — канадский политик.
 Стейнхауэр, Рон — канадский кёрлингист.
 Штайнхауэр, Томер (род. 1966) — израильский баскетболист.